Turniej Rugby 7 na Igrzyskach Południowego Pacyfiku 2007 odbył się w dniach 31 sierpnia–1 września 2007 roku na Apia Park w Apii.

Klasyfikacja medalowa

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Igrzyska Pacyfiku 2007
2007
2007 w rugby union